2 miejscowości w Polsce: 
 Machary – wieś w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Strzelce Krajeńskie 
 Machary – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Piecki